Cigudeg kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cigudeg, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cigudeg, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar